Понций из Прадлевеса (погиб ок. 303 года) — святой воин из Фивейского легиона, мученик. Дни памяти — 14 мая и 23 июня.

Святой Понтий был родом из Верхнего Египта. Согласно преданию, он был воином римской армии и состоял в Фиванского легиона. Приняв христианство, он проповедовал вместе со святым мучеником Констанцием в междуречье рек  и Майра, за что был убит. Некоторые христианские конфессии почитают его как святого и мученика. Особо почитаем в окрестностях Прадлевеса, где он почитается как покровитель города. В местном храме почивают его святые мощи.

Ссылки 
 San Poncio de Pradleves, Soldado Mártir
 San Ponzio di Pradleves Martire tebeo
 San Poncio de Pradleves

Христианские святые IV века
Святые по алфавиту
Мученики
Умершие в 303 году
Святые Ломбардии
Коптские святые